O4 (Kopenhagen), een ringweg van Kopenhagen
 O-4 (Turkije), een autosnelweg in Turkije